Stati Uniti d'America
 Stinnett – città della Contea di Hutchinson, Texas
 Stinnett – città della Contea di Washburn, Wisconsin